Cinq comtés des États-Unis portent le nom de comté de Livingston () :
le comté de Livingston, situé dans l'État de l'Illinois ;
le comté de Livingston, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
le comté de Livingston, situé dans l'État du Michigan ;
le comté de Livingston, situé dans l'État du Missouri ;
le comté de Livingston, situé dans l'État de New York.

Il existe également une paroisse de Livingston (), dans l'État de Louisiane, où la paroisse () joue le rôle dévolu au comté () dans les autres États, depuis la période de la Louisiane française.

Voir aussi